Антиохида I (Antiochis) е майка на Атал I Сотер, цар на Пергам от династията на Аталидите, управлявал от 241 до 197 пр.н.е.

Тя е дъщеря на гръко-македонеца Ахей (Achaios'), най-малкият син на Селевк I Никатор от царското семейство на Селевкидите и първата му съпруга Апама I. Антиохида е сестра на Александър, Андромах и вероятно на Лаодика I, която по други източници е дъщеря на Антиох I Сотер, и се омъжва за Антиох II Теос.

Антиохида се омъжва за гърка Атал, син на Атал, който е брат на Филитер (основател на династията на Аталидите) и на Евмен (баща на Евмен I). През 269 пр.н.е. тя ражда Атал I Сотер.

Съпругът ѝ умира преди 241 пр.н.е. и нейният син е осиновен от втория му братовчед Евмен I.

Генеалогия

Източници 
 Страбон, 13.4.2, xiii. p. 624.
 Hansen, стр. 26 – 28.
 Grainger, A Seleukid prosopography and gazetteer p.47

Древни македонци
Селевкиди
Аталиди
Пергам
Жени